Herrarnas tvåmannabobåkning i vinter-OS 2002 ägde rum i Park City i Salt Lake City, USA den 16-17 februari 2002.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Bob vid olympiska vinterspelen 2002